Шмидль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шмидль, Ульрих (1510—1579) — немецкий ландскнехт и конкистадор.
 Шмидль, Карло (1859—1943) — австро-венгерский и итальянский музыкальный издатель.